Вилюйск — город (с 1783) в России, административный центр Вилюйского улуса Якутии.
 Вилюйск — региональный аэропорт, расположен в 3 км от города Вилюйск Вилюйского улуса Якутии.